

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Plains – città della Contea di Sumter, Georgia
 Plains – città della Contea di Meade, Kansas
 Plains – città della Contea di Sanders, Montana
 Plains – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Plains – città della Contea di Yoakum, Texas
 Sudafrica
 Plains – città della Municipalità locale di Ezinqoleni

Musica 
 Plains – album di George Winston del 1999